Otok, dio kopna potpuno okružen morem

Zemljopis

Naseljena mjesta

 U Hrvatskoj:
 Otok (Splitsko-dalmatinska županija), općina kod Sinja
 Otok (Vukovarsko-srijemska županija), grad u Hrvatskoj
 Otok (Prelog), naselje u općini Prelog, Međimurska županija
 Otok (Slivno), naselje u općini Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija
 Otok na Dobri, naselje u općini Bosiljevo, Karlovačka županija
 Otok Nartski, naselje u općini Rugvica, Zagrebačka županija
 Otok Oštarijski, gradsko naselje Ogulina, Karlovačka županija
 Otok Svibovski, naselje u općini Rugvica Zagrebačka županija
 Otok Virje, naselje u općini Cestica, Varaždinska županija
 U Bosni i Hercegovini:
 Otok (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Otok (Čapljina, BiH), bivše samostalno naselje u općini Čapljina
 U Sloveniji:
 Otok (Metlika, Slovenija), Općina Metlika u pokrajini Dolenjskoj i statističkoj regiji Jugoistočna Slovenija
 Otok (Cerknica, Slovenija), Općina Cerknica, u pokrajini Notranjskoj i statističkoj regiji Notranjsko-kraškoj

Otoci

 U Hrvatskoj:
 Dugi otok
 Goli otok
 U ostatku svijeta:
 Otok Man, krunski posjed Ujedinjenog Kraljevstva
 Otok Princa Edwarda, Kanada
 Otok Ellesmere, Kanada
 Otok Amsterdam, otok u južnom dijelu Indijskog oceana koji spada u Francuske južne i antarktičke teritorije
 Otok Norfolk, otok u Tihom oceanu između Australije, Novog Zelanda i Nove Kaledonija
 Sjeverni otok, Novi Zeland
 Južni otok, Novi Zeland
 Otok Wake, koraljni atol u sjevernom dijelu Tihog oceana
 Uskršnji otok, Čile

Ostalo

 kolokvijalni naziv za '''Veliku Britaniju

Umjetnost

Književnost

 Otok (1962.), roman Aldousa Huxleya iz 1962.
 Otok (1979.), roman Petera Benchleya iz 1979.

Film

 Otok (1980.), film iz 1980. redatelja Michaela Ritchiea.
 Otok (2005), film iz 2005. redatelja Michaela Baya.

Šport

Športski klubovi

 NK Otok